Ženská čtyřhra US Open 2019 probíhala na přelomu srpna a září 2019. Do deblové soutěže newyorského tenisového grandslamu, hraného na tvrdém povrchu v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové, nastoupilo šedesát čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl australsko-americký pár Ashleigh Bartyová a Coco Vandewegheová, jehož členky nestartovaly společně. Spoluhráčkou Bartyové se stala Běloruska Viktoria Azarenková. Vandewegheová nastoupila po boku krajanky Bethanie Mattekové-Sandsové, ale v úvodním kole je vyřadily Polky Magda Linetteová s Igou Świątekovou.

Barbora Strýcová a Kristina Mladenovicová vstoupily do turnaje jako soupeřky o post světové jedničky ve čtyřhře. Po vyřazení Mladenovicové ve čtvrtfinále si Strýcová zajistila setrvání na čele klasifikace.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený, belgicko-běloruský pár Elise Mertensová a Aryna Sabalenková, který ve finále za 1.36 hodiny zdolal bělorusko-australské turnajové osmičky Viktoriji Azarenkovou s Ashleigh Bartyovou po dvousetovém průběhu 7–5 a 7–5. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 2 000 bodů. Po Sunshine double získaly třetí společnou trofej a první z grandslamu. Mertensová vybojovala devátý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Sabalenkovou to bylo třetí takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (čtvrtfinále)
  Sie Su-wej /  Barbora Strýcová (3. kolo)
  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (čtvrtfinále)
  Elise Mertensová /  Aryna Sabalenková (vítězky)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Demi Schuursová (2. kolo)
  Samantha Stosurová /  Čang Šuaj (1. kolo)
  Čan Chao-čching /  Latisha Chan (2. kolo)
  Viktoria Azarenková /  Ashleigh Bartyová (finále)
  Nicole Melicharová /  Květa Peschkeová (2. kolo)
  Lucie Hradecká /  Andreja Klepačová (1. kolo)
  Kirsten Flipkensová /  Johanna Larssonová (1. kolo)
  Tuan Jing-jing /  Čeng Saj-saj (čtvrtfinále)
  Darija Juraková /  María José Martínezová Sánchezová (1. kolo)
  Ljudmila Kičenoková /  Jeļena Ostapenková (čtvrtfinále)
  Veronika Kuděrmetovová /  Galina Voskobojevová (1. kolo)
  Raquel Atawová /  Asia Muhammadová (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2019